Nowoaleksandrowsk – miasto w Kraju Stawropolskim w Rosji
 Nowoaleksandrowsk – osiedle typu miejskiego, część Jużnosachalińska
 Nowoaleksandrowsk – dawna nazwa miasta Jeziorosy na Litwie